RSA steht für:
 Rhetoric Society of America
 Random sequential adsorption, ein stochastischer Prozess, siehe Hard-core-Prozess
 Rational Software Architect, ein modellgetriebenes Entwicklungstool von IBM auf der Basis der Entwicklungsumgebung Eclipse
 Raumschießanlage, ein geschlossener Schießstand, siehe Schießstand
 Regierungssekretäranwärter, eine Dienstbezeichnung eines Beamten auf Widerruf im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst (Bund oder Land)
 Rental Sales Agent, englische Bezeichnung für Autovermieter
 Repressiver Staatsapparat, siehe Ideologie und ideologische Staatsapparate
 Respiratorische Sinusarrhythmie, atemsynchrone Schwankung der Herzfrequenz
 Revenu de solidarité active, die Sozialhilfe in Frankreich
 Revised Shapley-Ames, siehe Shapley-Ames-Katalog, ein Galaxienkatalog
 Richtlinien zur verkehrsrechtlichen Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, technisches Regelwerk im Straßenbau
 Rinderserumalbumin, ein Protein aus Blutserum des Hausrindes
 Risikostrukturausgleich, Ausgleichsmechanismus in sozialen Krankenversicherungssystemen
 Road Safety Audit, englische Bezeichnung für Verkehrssicherheitsaudit, ein Verfahren zur Erkennung von Sicherheitsdefiziten in Strasseninfrastrukturprojekten
 Röntgenstrukturanalys, eine Methode zur Bestimmung des atomaren Aufbaus eines Kristalls durch Beugung von Röntgenstrahlung am Kristallgitter, siehe Kristallstrukturanalyse
 Flughafen Santa Rosa in Argentinien, nach dem IATA-Flughafencode
 Reichssippenamt, siehe Reichsstelle für Sippenforschung

Sicherheitsforschung
 RSA-Kryptosystem, ein weit verbreitetes Public-Key-Verschlüsselungsverfahren
 RSA Factoring Challenge, ein mittlerweile beendeter Wettbewerb der Firma RSA Security
 Relay Station Attack, eine Angriffsmethode für schlüssellose Fahrzeugsicherungssysteme, siehe Keyless Go

Organisationen
 Radio Session Allgäu, ein Allgäuer Lokalradiosender, jetzt Das neue RSA Radio
 Radio RSA, ein ehemaliger Radiosender in Südafrika
 Regional Science Association, bis 1990 Name der Regional Science Association International, eine internationale wissenschaftliche Vereinigung
 Regional Studies Association, eine britische wissenschaftliche Vereinigung
 The Renaissance Society of America, eine amerikanische Forschungseinrichtung der Renaissance-Epoche mit Schwerpunkt Kunstgeschichte und Geschichte
 Republik Südafrika (Republic of South Africa), nach dem Ländercode der olympischen Mannschaftskürzel des IOC sowie offiziell genutzter Ländercode im Südlichen Afrika
 FIFA-Länder-Code Südafrika

 Ridley Scott Associates, eine Filmproduktionsfirma der Brüder Ridley Scott und Tony Scott
 Royal Society of Arts, britische Kultureinrichtung
 RSA Insurance Group, ein britisches Versicherungsunternehmen (bis zur Umfirmierung 2008 Royal & Sun Alliance Insurance Group plc)
 RSA Security, ein US-amerikanisches Unternehmen, welches sich auf Netzwerksicherheit spezialisiert hat

RSA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Polen: Powiat Sanocki in der Woiwodschaft Karpatenvorland

RSa steht für:

 Rückscheinbrief, eine Zustellungsart im österreichischen Postwesen

R.SA steht für:

 R.SA, ein sächsischer Radiosender

Siehe auch:

RSA